Monitorización o monitoreo generalmente significa ser consciente del estado de un sistema, para observar una situación de cambios que se pueda producir con el tiempo, para lo que se precisa un monitor o dispositivo de medición de algún tipo. El término puede referirse a:

Medicina
 Monitorización (medicina), la observación de una enfermedad, condición o uno o varios parámetros médicos a lo largo del tiempo.
 Monitorización en ensayos clínicos, Supervisión y que controla la salud de un participante durante un ensayo clínico.
 Monitoreo del parto
 Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial
 Electrocardiografía ambulatoria, monitorización ambulatoria del registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado.
 Monitoreo de bebés

Sociología
 Monitorización (psicología), supervisión para la ejecución del plan de acción establecido de las conductas encaminadas al logro de una meta.
 Vigilancia, monitoreo de la conducta o comunicaciones de personas o grupos.

Informática
 Monitoreo de red, sistemas que monitorizan una red informática para detectar errores que se notifican al administrador de la red.
 Monitorización de Servidores de Internet
 Sistema de monitorización

Otros
 Monitorización ambiental
 Monitorización de deformaciones
 Monitorización electoral
 Monitoreo de bosques
 Sistemas de monitorización y control
 Electrocardiografía ambulatoria, monitorización ambulatoria del registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado.
 Red de monitoreo
 Monitoreo de Comercio Prohibido

Véase también 
 Monitor
 Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares
 Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente